Гаргай () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1441 года.

География 
Село расположено в центральной части края, на правом берегу реки Топли, к востоку от автодороги . Абсолютная высота — 208 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,43 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Гаргая составляла 273 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии